Općinska liga Slavonska Požega za sezonu 1988./89. je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije. Prvenstvo se igralo dvokružno.  U Međuopćinsku ligu Jug se se plasirali NK BSK Buk, NK Jakšić i NK Kamen Vetovo, a iz lige nitko nije ispao u 1. Razrednu ligu.

Tablica

Unutrašnje poveznice 
 Međuopćinska liga Jug 1989./90.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
  

1989-90
Slavonska Požega
1989-90 Slavonska Požega